Павел Дмитриевич Войнаровский (, Севастополь — , Санкт-Петербург) — организатор русского электротехнического образования и первой в России высоковольтной лаборатории (1904), специалист в области электротехники, электросвязи, передаче электроэнергии по воздушным и кабельным линиям, педагог, профессор (1898). Директор Электротехнического института (1906—1912).

Биография 
Павел Войнаровский родился 3 февраля 1866 года в городе Севастополе (Крым). В 1886 году окончил физико-математический факультет марсельского университета. Окончил Техническое училище Почтово-телеграфного ведомства в Санкт-Петербурге (1890). Звание «телеграфного инженера» получил в 1894. Продолжил образование в Бельгии, где с отличием в 1895 окончил льежский Электротехнический институт Монтефиоре как инженер-электрик.

Работал механиком Управления городских телеграфов в Москве, где вскоре приобрел известность как крупный специалист по электросвязи.

С 1891 по 1912 — преподавал в Петербургском электротехническом институте, затем — профессор (с 1898) и заведующий кафедрой электротехники Петербургского электротехнического института. Директор электротехнического института (1906—1912). С 1894 преподавал также в Санкт-Петербургском университете. В 1906 году при учреждении премии имени А. С. Попова избран председателем комиссии по присуждению премии.

Был членом Русского технического общества, Электротехнического общества и редактором журнала «Электротехнический вестник» (1898—1899), Постоянного комитета Всероссийских электротехнических съездов (1899—1912), Общества инженеров-электриков, окончивших ЭТИ (председатель бюро в 1909—1912), Ассоциации инженеров-электриков института Монтефиоре (с 1895), Международного электротехнического комитета (1911). Участник международных электротехнических съездов в Париже (1900), Марселе (1908), Брюсселе (1910).

Павел Дмитриевич Войнаровский умер 13 июня 1913 года в городе Санкт-Петербурге.

Научная деятельность 
Автор первых в России оригинальных трудов, прикладных разработок и лекционных курсов по телефонии, электрическому освещению, электрическим измерениям, электрической тяге.

Большое значение имели труды П. Войнаровского по вопросам передачи электрической энергии по воздушным и кабельным линиям.

В 1895 составил проект междугородной телефонной линии Петербург — Москва, построенной в 1898 и являвшейся одной из самых крупных магистралей того времени. В 1901 подготовил расчёт температурного режима работы проводов и кабелей, в 1903 составил атлас чертежей и рисунков, отражающих различные способы укладки кабелей. В 1912 впервые изложил теорию электрического кабеля. Провел исследования о влиянии трамвайных линий на линии связи, по электрической тяге, расчету электрических сетей.

Принимал участие в создании «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона».

Избранные труды 

 Электрическая передача силы на расстояние переменными однофазным и многофазным токами (СПб, 1894)
 Опыты исследования распространения переменного тока по длинным проводам (1896)
 Борьба телефона с электрическим трамваем (1898)
 Подземные телефонные сети (1898)
 Теоретическое и практическое руководство по телефонии (СПБ, 1899)
 Теория электрического кабеля (СПБ, 1912)

Награды 
 Орден Святого Станислава,
 Орден Святой Анны,
 Орден Святого Владимира.

Память 
 В память о заслугах Павла Дмитриевича Войнаровского, в 1913 году был образован фонд его имени для учреждения стипендий и премий, действовавший до 1919 года.
 В 1-м корпусе СПбГЭТУ в 1996 году около лаборатории теоретических основ электротехники установлена мемориальная доска, посвященная П. Д. Войнаровскому.

Примечания

Ссылки 
 Войнаровский Павел Дмитриевич (1860—1913) 

Электротехники Российской империи
Учёные Российской империи
Педагоги Российской империи
Связисты
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Редакторы Российской империи
Выпускники вузов Франции
Выпускники вузов Бельгии
Выпускники Петербургского электротехнического института (до 1917 года)
Члены комиссии премии имени Попова Электротехнического института
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Преподаватели Санкт-Петербургского электротехнического университета